El término puede referirse a:
 Una lengua aglutinante;
 Una aglutinante, sustancia usualmente líquida, que se usa para disolver o desleír las sustancias que componen los pigmentos.